Zbylut – staropolskie imię (również w odmianie Zbijlud i Zbilut), męskie, złożone z dwóch członów: Zby- („zbyć się, pozbyć się”) i -lut („srogi, ostry”). Mogło oznaczać „tego, który pozbył się srogości”.

Zbylut imieniny obchodzi 2 grudnia.

Znane osoby noszące imię Zbylut:
 Zbylut Grzywacz (1939-2004) – polski malarz i grafik
 Zbylut Pałuka z Gołańczy – kasztelan nakielski
 Zbylut Pałuka z Łekna (ojciec) – kasztelan ujski
 Zbylut Pałuka z Łekna (syn)  – prepozyt włocławski
 Zbylut Pałuka z Panigrodza – komes, senior rodu Pałuków
 Zbylut Pałuka z Wąsosza – biskup kujawski

Miejscowości toponimicznie związane z imieniem:
 Nowa Zbelutka – wieś w województwie świętokrzyskim
 Zbylutów – wieś w województwie dolnośląskim
 Zbyluty – osada w województwie warmińsko-mazurskim

Przypisy 

Męskie imiona słowiańskie